Rajd Nowej Zelandii 1988 (19. Rothmans Rally of New Zealand) – 19 Rajd Nowej Zelandii rozgrywany w Nowej Zelandii w dniach 9-12 lipca. Była to ósma runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 1988.  Rajd został rozegrany na nawierzchni szutrowej. Bazą rajdu było miasto Auckland.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja po 8 rundach 
Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Przypisy 

Nowa Zelandia
1988
1988 w Nowej Zelandii